Монумент «Освобождение»:

 Освобождение (монумент, Пхеньян).
 Освобождение (монумент, Стерлитамак). 
 «Монумент Освобождения» — в северо-корейском городе Чхонджине, в память об освобождении Кореи от японской оккупации в ходе Советско-японской войны.